Aspect (astrologie), een begrip uit de astrologie
 Aspect (taalkunde), een begrip uit de taalkunde
 Aspect (vegetatiekunde), een begrip uit de vegetatiekunde

Zie ook 
 Aspect ratio (doorverwijspagina)